In Indonesië
 Salatiga (stad) , een stad en gemeente op Midden-Java, Indonesië
 Salatiga (onderdistrict) , een onderdistrict in regentschap Sambas, provincie  West-Kalimantan (Kalimantan Barat), Indonesië
 Salatiga (Sidorejo), een plaats in het onderdistrict Sidorejo,  in de stad  Salatiga, provincie Midden-Java  Indonesië
 Salatiga (Sambas), een plaats in het onderdistrict Salatiga, regentschap Sambas, provincie  West-Kalimantan (Kalimantan Barat), Indonesië